Stanisław Nikołajewicz Oszczepkow, ros. Станислав Николаевич Ощепков (ur. 21 marca 1989 w Permie) – rosyjski skoczek narciarski, reprezentant klubu z Permu, medalista mistrzostw kraju.

Po raz pierwszy w międzynarodowych zawodach wystąpił 30 czerwca 2006, zajmując 29. miejsce w zawodach FIS Cup w Bischofshofen. 12 stycznia 2007 zdobył pierwsze punkty w zawodach Pucharu Kontynentalnego, zajmując 30. miejsce w zawodach w Sapporo. Uczestniczył w Mistrzostwach Świata Juniorów 2009, zajmując 30. miejsce w konkursie indywidualnym, a także 15. w drużynowym.

Najwyższą pozycją, jaką zajął w Pucharze Kontynentalnym, jest siódma, zdobyta podczas zawodów Letniego Pucharu Kontynentalnego we wrześniu 2010 w Ałmaty. W zimowej części cyklu najwyżej znalazł się w marcu 2009 w Ruce – na 11. pozycji. W Pucharze Świata wystąpił w swojej karierze raz, 6 lutego 2010, zajmując 43. miejsce w Willingen. W marcu tego samego roku wystartował na Mistrzostwach Świata w Lotach Narciarskich 2010. Indywidualnie odpadł w kwalifikacjach, zajmując 33. pozycję, a w zawodach drużynowych zajął 9. miejsce. Ostatni występ Oszczepkowa na arenie międzynarodowej miał miejsce w październiku 2012 na zawodach Letniego Pucharu Kontynentalnego w Czajkowskim.

W 2010 był drugi w zawodach indywidualnych mistrzostw Rosji na skoczni normalnej.

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich

Indywidualnie

Drużynowo

Starty S. Oszczepkowa na mistrzostwach świata w lotach – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Rosyjscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1989
Ludzie urodzeni w Permie